Села:
 Кравченкове — Сумська область, Білопільський район
 Кравченкове — Сумська область, Глухівський район